Le Trophée Gounouilhou 2009 est la  du Trophée Gounouilhou, un tournoi de golf organisé en France.

Résumé de la compétition

Matchs -play

Tableau Final

Résultat

Notes et références 

Compétition de golf en France
Golf en 2009
Sport en France en mai 2009